Chris Tok, ameriški hokejist, * 19. marec 1973, Grand Rapids, Minnesota, ZDA.

Tok je večino kariere igral v severnoameriških hokejski ligah, z izjemo sezone 1998/99 pri Olimpiji Hertz, kjer je v slovenski ligi dosegel štiri gole in osem podaj na šestnajstih tekmah in s klubom osvojil naslov slovenskega prvaka, v Alpski ligi pa šest golov in sedem podaj na devetindvajseti tekmah. Leta 2001 je pri osemindvajsetih letih končal kariero.

Pregled kariere

|-
| University of Wisconsin-Madison
| NCAA
| 91/92
|
| 19
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Wisconsin-Madison
| NCAA
| 92/93
|
| 41
| 3
| 12
| 15
|
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Wisconsin-Madison
| NCAA
| 93/94
|
| 41
| 2
| 5
| 7
|
| 97
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Wisconsin-Madison
| NCAA
| 94/95
|
| 43
| 5
| 7
| 12
|
| 129
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jacksonville Lizard Kings
| ECHL
| 95/96
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fort Wayne Komets
| IHL
| 95/96
|
| 60
| 2
| 4
| 6
|
| 120
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 7
|-
| Fort Wayne Komets
| IHL
| 96/97
|
| 19
| 1
| 3
| 4
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Manitoba Moose
| IHL
| 96/97
|
| 48
| 0
| 4
| 4
|
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Manitoba Moose
| IHL
| 97/98
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cincinnati Mighty Ducks
| AHL
| 97/98
|
| 48
| 3
| 9
| 12
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 98/99
|
| 29
| 6
| 7
| 13
|
| 93
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 98/99
|
| 16
| 4
| 8
| 12
|
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Missouri River Otters
| UHL
| 99/00
|
| 57
| 3
| 17
| 20
| -9
| 96
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Missouri River Otters
| UHL
| 00/01
|
| 38
| 1
| 13
| 14
| +2
| 50
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 16
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 477
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 95
| bgcolor="#7FFF00" | 126
| bgcolor="#7FFF00" | -7
| bgcolor="#7FFF00" | 940
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 23
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski branilci
Ameriški hokejski trenerji
Izbrani na naboru lige NHL (Pittsburgh Penguins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti Jacksonville Lizard Kings
Hokejisti Fort Wayne Komets
Hokejisti Manitoba Moose
Hokejisti Cincinnati Mighty Ducks
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Missouri River Otters